SPD je lahko kratica za:

 Slovensko planinsko društvo
 Socialdemokratska stranka Nemčije (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), nemška politična stranka
 Svoboda in neposredna demokracija (Svoboda a přímá demokracie), češka politična stranka